Avrillé je:

 Avrillé (Maine-et-Loire), francouzská obec v departementu Maine-et-Loire
 Avrillé (Vendée), francouzská obec v departementu Vendée
 Avrillé-les-Ponceaux, francouzská obec v departementu Indre-et-Loire

Externí odkazy